Glagahwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Glagahwangi, Klaten, by, 
 Glagahwangi, Bojonegoro, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar